Maximiliano Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Maximiliano Rodríguez (Leichtathlet) (* 1988), spanischer Leichtathlet 
 Maximiliano Rodríguez (Fußballspieler) (* 1990), uruguayischer Fußballspieler

 Maximiliano Rubén Rodríguez (* 1981), argentinischer Fußballspieler, siehe Maxi Rodríguez